Lohmann steht für:

 Lohmann (Familienname) – dort auch Namensträger
 Kommissar Lohmann, eine Figur in Filmen von Fritz Lang
 (1820) Lohmann – ein Asteroid
 ein Maskottchen von Arminia Bielefeld, siehe Lohmann (Maskottchen) 
 als Kurzbezeichnung für die Apfelsorte Stina Lohmann
Geografisches:
 Lohmann (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Lohmann (Bad Griesbach im Rottal), Ortsteil der Stadt Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau, Bayern
 Lohmann (Bergen), Ortsteil der Gemeinde Bergen, Landkreis Traunstein, Bayern
 Lohmann (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
Unternehmen:
 Lohmann (Unternehmerfamilie)
 Stahlfabrik Friedrich Lohmann, Witten
 Spengler & Lohmann, auch: Chr. Spengler, im 19. Jahrhundert in Hannover gegründete Feuerspritzen-Fabrik
 die Lohmann-Werke AG Bielefeld, einen ehemaligen Motorenhersteller
 Lohmann & Rauscher, international tätiger Medizinproduktehersteller
 Lohmann Klebetechnik in Neuwied
 Lohmann & Co. AG, ein deutsches Geflügelzucht-Unternehmen
 Lohmann Tierzucht, ein deutsches Legehennenzucht-Unternehmen

Siehe auch:
 Loman
 Lohman
 Löhmann
 Lohmann-Affäre (Weimarer Republik) 1927
 Lohmann-Affäre (Schleswig-Holstein) 2002
 Lohmann-Motor
 Lohmann-Ruchti-Effekt
 Haus Lohmann
 Villa Albert Lohmann